

Codici 
 uig – codice ISO 639-2 e ISO 639-3 per la lingua uigura
 UIG – codice ISO 3166-2:AO della provincia di Uíge (Angola)

Geografia 
 Uig (Argyll e Bute) – località scozzese dell'isola di Coll
 Uig (Ebridi Esterne) – località scozzese dell'isola di Lewis e Harris
 Uig (Duirinish) – località scozzese dell'isola di Skye
 Uig (Snizort) – località scozzese dell'isola di Skye